Маршал КНДР — одно из высших воинских званий в вооруженных силах КНДР. Стоит выше маршала КНА, но ниже генералиссимуса КНДР. На практике звание присваивается действующим руководителям КНДР: при жизни в звании находились Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, а на данный момент — Ким Чен Ын.

Хронология присвоения звания 
 7 февраля 1953 — Ким Ир Сен
 20 апреля 1992 — Ким Чен Ир
 18 июля 2012 — Ким Чен Ын

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания КНДР